El ángel azul puede referirse a:
 El ángel azul, película alemana de 1930 protagonizada por Marlene Dietrich.
 El libro Profesor Unrat (1905), de Heinrich Mann, que debido al gran éxito de la película de 1930, se suele editar también con el título de esta.